

Населені пункти та їхні частини
 Уґода — село в гміні Сіценко Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Уґода — село в гміні Равич Равицького повіту Великопольського воєводства
 Уґода — частина села Окалево в гміні Скрвільно Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Уґода — частина села Нарти в гміні Роґово Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Уґода — частина села Кузьниця-Луґовська в гміні Осьякув Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Уґода — частина села Суховоля в гміні Жонсня Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства

Примітки